Probele sportive de snow-board la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022 s-au desfășurat în perioada 5-15 februarie 2022 la Big Air Shougang, fiind programate 11 probe.

Sumar medalii

Clasament pe țări

Probe

Masculin

Feminin

Mixt

Referințe 

Sporturi la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022
2022